Маргарита Тјудор (; Лондон , 29. новембар, 1489—Метвен, 18. октобар, 1541) је била краљица Шкотске и старија сестра енглеског краља Хенрија VIII.

Биографија 
Рођена је 29. новембра 1489, у Лондону, као друго дете и најстарија ћерка енглеског краља Хенрија VII и краљице Елизабете од Јорка. Отац је Маргариту већ с 14 година хтео удати за шкотског краља Џејмса IV Стјуарта. Овај брак је склопљен 24. јануара 1502. Супружници су имали четворо деце, од којих је само син Џејмс (будући краљ Џејмс V) преживео. Пошто је тражила подршку у јачем племству, Маргарита се убрзо окренула моћној племићкој династији Дагласа. Тамо је упознала и Арчибалда Дагласа, за којег се тајно удала. Због овог венчања, је парламент одузео Маргарити скрбништво над њеном децом. Након што је затруднела с Дагласом, њен брат Хенри ју је позвао да побегне у Енглеску, под његову заштиту, али се бојала да би њен син био свргнут с трона. Ипак, се на крају предомислила и отишла у Енглеску са ћерком, без сина и супруга. Након што се 1518, вратила у Шкотску открила је супруго лажи. Након уласка у везу са Хенријем Стјуартом, је почео сукоб против Арчибалда. Онда се удала за Хенрија Стјуарта. Али, неколико година касније је Маргарита постала незадовољна и с овим браком.

Умрла је од последица срчаног удара, 18. октобра 1541, у Метвену, у Шкотској.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1489.
Умрли 1541.
Династија Тјудор